Роберт де Бомон:
 Роберт де Бомон, 1-й граф Лестер (1049 — 5 июня 1118) — англонормандский аристократ из рода де Бомон, один из наиболее влиятельных государственных деятелей Англии на рубеже XI—XII веков, граф де Мёлан (с 1081).
 Роберт де Бомон, 2-й граф Лестер (1104—5 апреля 1168) — англонормандский аристократ из рода де Бомон, 2-й граф Лестер, участник гражданской войны в Англии 1135—1154 годов.